Oscar, česky Oskar, má více významů:

Oscar
 Oscar – filmové ocenění
 Oscar (nadace) – keňská nadace
 Oscar (Texas) – město v americkém Texasu 
 OSCAR je protokol, na kterém běží AOL produkty: ICQ a AIM
 písmeno O v hláskovací abecedě NATO
 třída Oscar – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 949
osoby
 Oscar (fotbalista) – brazilský fotbalista narozený roku 1991, celým jménem Oscar dos Santos Emboaba Júnior
 José Oscar Bernardi – brazilský fotbalista narozený roku 1954

Oskar
 Oskar – křestní mužské jméno
 Oskar (divadelní hra)
 Oskar (film, 1967) – francouzský komediální film z roku 1967 natočený podle stejnojmenné divadelní hry a další její zpracování
 Oskar (film, 1991) – americký film z roku 1991, remake francouzského filmu
 Oskar Mobil – dřívější jméno českého mobilního operátora, kterého v roce 2005 převzala firma Vodafone, pod jejímž jménem nyní vystupuje